(littéralement : lever de Soleil) peut faire référence à :

 Hitachi, une compagnie japonaise de haute technologie.
 Hitachi Data Systems, filiale ayant des installations au Japon et à Santa Clara, Californie (États-Unis).

Toponymes 
 :
 Hitachi, une ville de la préfecture d'Ibaraki.
 L'ancienne province de Hitachi.

Compagnies 
 Hitachi Global Storage Technologies, manufacturier de disques durs, faisant partie de Western Digital.
 Hitachi Maxell Ltd. (ou simplement Maxell), compagnie japonaise d'électronique.
 Hitachi Zosen Corporation (également connue sous le nom de ), compagnie d'ingénierie et d'équipement lourd basée à Osaka.

Noms 
 Prince Hitachi (1935 - ), membre de la famille impériale japonaise
 Princesse Hitachi (1940 - ), membre de la famille impériale japonaise

Autres 
 Hitachi, un train express japonais.